Als Schwarzbachtalbahn werden diese Eisenbahnstrecken bezeichnet:

 Bahnstrecke Meckesheim–Neckarelz zwischen Meckesheim und Aglasterhausen in Baden-Württemberg,
 Bahnstrecke Landau–Rohrbach zwischen Pirmasens Nord in Rheinland-Pfalz und Rohrbach (Saar) im Saarland.

Siehe auch:

 Schwarzbachbahn, ehemalige Schmalspurbahn zwischen Kohlmühle und Hohnstein in der Sächsischen Schweiz